59. længdegrad kan henvise til:

 59. vestlige længdekreds
 59. østlige længdekreds